Cons est le pluriel de con.
 cons en LISP, un langage de programmation informatique.
 , diminutif de .
 Cons-la-Grandville, commune de Meurthe-et-Moselle.
Cons-la-Grandville, commune des Ardennes.
 Cons-Sainte-Colombe, commune.

Patronyme 
 Henri Cons (1839-1909), Professeur de géographie.